Ženski rukometni olimpijski turnir 2012. odigrao se u Londonu od 28. srpnja do 12. kolovoza. Naslov je obranila Norveška. Hrvatska je prvi put u povijesti nastupila na olimpijskom turniru, kao i Crna Gora koja je osvojila svoje prvo olimpijsko odličje.

Kvalifikacije

Sastavi

Glavni turnir

Skupina A 

28. srpnja 2012.

30. srpnja 2012.

1. kolovoza 2012.

3. kolovoza 2012.

5. kolovoza 2012.

Skupina B 

28. srpnja 2012.

30. srpnja 2012.

1. kolovoza 2012.

3. kolovoza 2012.

5. kolovoza 2012.

Izbacivanje 

Ž